Захисний супутник древніх - вигаданий космічний корабель у всесвіті Зоряної брами. Використовувався древніми під час оборони Атлантіса. Один такий був знайдений на орбіті Лантії, його використали, щоб збити один з кораблів-вуликів рейфів, але два інших його знищили. Більше подібних супутників не було знайдено.

Огляд 

Такий тип супутників був створений спеціально для оборони Атлантіса, в цей час жодного супутника не збереглось. Точно відомо, що головною зброєю була лінійна променева гармата з довгоперіодичним принципом дії. Щодо енергощитів, або інших засобів захисту невідомо. Також вони були безпілотними, могли самостійно відслідковувати, націлюватись і збивати об'єкти в радіусі їх дії, живлються від достатньо потужнього джелела енергії. Здатні одним пострілом знищити корабель-вулик рейфів.

Див. також 

 Космічні кораблі (Зоряна брама)
 Зоряна брама: Атлантида

Технології Зоряних брам
Зоряна брама
Вигадані космічні кораблі